BKH – codice aeroportuale IATA dell'pacific Missile Test Facility Barking Sands, Kekaha (Hawaii), Stati Uniti
 bkh – codice ISO 639-3 della lingua bakoko